Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 1999/2000 rozpoczął się 11 września 1999 w australijskim Mount Buller, a zakończył 17 marca 2000 we włoskim Livigno. Była to 21 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata rozegrany został w 6 krajach i 11 miastach na 3 kontynentach. Najwięcej zawodów odbyło się w USA i we Włoszech - po 5 dla kobiet i mężczyzn. 

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Kanadyjczyk Nicolas Fontaine, a wśród kobiet Australijka Jacqui Cooper. W tym sezonie triumfowali: Fin Janne Lahtela wśród mężczyzn oraz ponownie Jacqui Cooper wśród kobiet.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 BA = balet narciarski

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

1999 w sportach zimowych
2000 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym